Knabenkraut bezeichnet:

 Knabenkräuter, mehrere Gattungen der Orchideen 
 Knabenkraut (Band), Hamburger Band